Archinto ist der Familienname folgender Personen:

 Alberico Archinto (1698–1758), italienischer Geistlicher, Kardinal der katholischen Kirche
 Aurelio Archinto (1588–1622), italienischer Priester, Bischof von Como
 Carlo Archinto (1670–1732), italienischer Universalgelehrter und Adliger

 Giovanni Archinto (um 1732/1736–1799), italienischer Geistlicher, Kardinal der katholischen Kirche
 Giuseppe Archinto (1651–1712), italienischer Geistlicher, Kardinal der katholischen Kirche